Il singolare del Fischer Grand Prix 1982 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Ivan Lendl era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Brian Gottfried ha battuto in finale 6–1, 6–4, 6–0 Bill Scanlon.

Teste di serie

  Brian Gottfried (campione)
  Mark Dickson (secondo turno)
  Víctor Pecci (secondo turno)
  Marcos Hocevar (quarti di finale)

 Pavel Složil (primo turno) 
 Peter Elter (secondo turno) 
 Henri Leconte (semifinali) 
 Bill Scanlon (finale)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

Fischer Grand Prix 1982